Un pénétromètre est un appareil de mesure, par pénétration, de la dureté ou de la consistance de différents objets et matières.
 pénétromètre pour mesurer la résistance des sols : 
Pénétromètre statique ;
 Pénétromètre dynamique.
 pénétromètre pour déterminer la consistance des matériaux semi-solides ;
 pénétromètre pour mesurer la fermeté d'un fruit ou d'un légume, pour en évaluer sa maturité ;
 pénétromètre pour mesurer l'état de profondeur des terrains en course hippique au galop.